El paral·lel 49º nord és una línia de latitud que es troba a 49 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

La ciutat de París és a prop del 15 km al sud del paral·lel 49 i és la ciutat més gran entre els paral·lels 48º i 49º. El seu principal aeroport, l'aeroport de París-Charles de Gaulle, es troba al paral·lel.

Gairebé 3.500 km de la frontera entre els Estats Units i el Canadà segueix el paral·lel 49º de la Colúmbia Britànica a Manitoba al costat del Canadà i de Washington a Minnesota als Estats Units, més específicament des del estret de Geòrgia fins al Llac dels Boscos. Aquesta frontera internacional es va especificar a la Convenció angloamericana de 1818 i al Tractat d'Oregon de 1846, però, la frontera tal com s'indica en els marcadors d'agrimensura situats al  es desvia del paral·lel 49º per desenes de metres.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 49° de latitud nord, un grau de longitud equival a  73,242 km; la longitud total del paral·lel és de 26.386 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 5.419 km i a 4.573 km del Pol Nord

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 16 hores i 12 minuts a l'estiu, i 8 hores i 14 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 49º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes

|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Normandia Illa de França – travessa una pista de l'Aeroport de París-Charles de Gaulle Alts de França Gran Est
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Renània-Palatinat Baden-Württemberg (passa travessant el centre de Karlsruhe) Baviera
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 120 m
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Regió de Prešov (passa travessant el centre de la ciutat de Prešov)
|-
| 
! scope="row" | 
| TranscarpàciaProvíncia de LvivProvíncia d'Ivano-Frankivsk — passa travessant Bolekhiv and KolomyiaProvíncia de Ternòpil — passa just al sud de ChortkivProvíncia de KhmelnitskiProvíncia de Vínnitsia — passa just al sud de ZhmerynkaProvíncia de Txerkassi — passa travessant ShpolaProvíncia de KirovohradProvíncia de Poltava — travessa Kremenchuk i Horishni PlavniProvíncia de DnipropetrovskProvíncia de KhàrkivProvíncia de Donetsk — passa a través de LymanProvíncia de Luhansk — passa travessant Rubizhne
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Província de Rostov Província de Volgograd
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Xinjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior Heilongjiang
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Província de l'Amur Província Autònoma dels Hebreus Territori de Khabàrovsk
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Tartària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sakhalín
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Patience
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sakhalín
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre les illes de Kharimkotan i Ekarma a les illes Kurils 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica – illa de Vancouver, illa de Thetis i illa de Galiano
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Geòrgia
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Washington (Point Roberts)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Boundary
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Semiahmoo
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Washington
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Washington
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Washington
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Idaho, Montana
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Montana
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica, Alberta, Saskatchewan
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Montana
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Saskatchewan
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Montana
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Saskatchewan, Manitoba
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Dakota del Nord, Minnesota
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Manitoba
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac dels Boscos
| style="background:#b0e0e6;" | passa just al sud de Big Island i Bigsby Island, Ontàrio, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Ontàrio Quebec
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Riu Sant Llorenç
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Quebec – Península de Gaspé
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de St. Lawrence
| style="background:#b0e0e6;" | passa just al sud d'Anticosti, Quebec, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Terranova i Labrador - Illa de Terranova
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de la Mànega
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Saint-Malo - passa just al sud de l'illa de 
|-
| 
! scope="row" | 
| Normandia
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 48º nord
 Paral·lel 50º nord

Referències 

Línies de latitud